Anisus septemgyratus – naukowa nazwa ślimaka z rodziny zatoczkowatych, pod którą kryją się 2 gatunki o dyskusyjnej pozycji taksonomicznej:
 Anisus calculiformis (Sandberger, 1874) syn. Anisus septemgyratus auct. (not Rossmässler) – zatoczek wieloskrętny
 Anisus leucostoma lub Anisus leucostomus (zatoczek białowargi) – nazwa uznawana przez wielu malakologów za synonim Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) (=Planorbis septemgyratus Rossmässler, 1835), któremu w literaturze polskojęzycznej często przypisywana jest zwyczajowa nazwa: zatoczek wieloskrętny, obecnie klasyfikowany pod nazwą Anisus calculiformis

Przypisy 

Zatoczkowate